Neururer ist der Familienname folgender Personen:

 Heidi Neururer (* 1979), österreichische Snowboarderin
 Nenda Neururer, österreichische Rapperin und Schauspielerin 
 Nick Neururer (1952–2016), österreichischer Sportjournalist
 Norbert Neururer (1926–2014), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Otto Neururer (1882–1940), österreichischer Pfarrer und NS-Opfer
 Peter Neururer (* 1955), deutscher Fußballtrainer
 Richard Neururer (1938–2015), österreichischer Generalleutnant